или GUNNM: Gaiden — манга Юкито Кисиро, содержащая три сюжетных ответвления манги Gunnm. В GUNNM: Gaiden появляется несколько новых персонажей, а также дана дополнительная информация о Фабриках и моторболе.

Описание 
После выхода девяти томов Gunnm в журнале Ultra Jump появилось три дополнительных тома GUNNM: Gaiden, которые были опубликованы в 1997 году, но долгое время не издавались отдельной книгой. Позднее манга GUNNM: Gaiden целиком вошла в «люкс» издание манги Gunnm.

18 декабря 2007 года «Легендарные странствия» вышли отдельной книгой, в двух вариантах: простом  (ISBN 978-4-08-877356-8) и коллекционном  (ISBN 978-4-08-908061-0). На обложке изображена одетая по-ковбойски Коёми, участвующая в сборе уцелевших членов Армии Bar Jack из главы «Bashaku Ondo».

В коллекционное издание, помимо книги, входит кукла Гали 13 сантиметров высотой и набор оружия, которое она использовала — глефа-балисонг и наручные лезвия.

Персонажи 

В манге присутствуют как старые персонажи Gunnm, так и ряд новых.

Персонажи Gunnm 

Главная героиня Gunnm, девушка-киборг , потерявшая память, в Gunnm: Gaiden появляется в нескольких ипостасях: во-первых, в качестве игрока в моторбол, который недавно завершил карьеру; во-вторых, как отошедшая от дел охотницы за головами с до сих пор действующей лицензией; наконец, Гали — агент GIB, потому что когда-то ей предложили либо умереть без медицинской помощи, либо присоединиться к этой организации. Кроме неё, в манге присутствуют следующие персонажи:
  — бывший гражданин Салема, избежавший «лечения» в MIB. Во время бегства прихватил свою чёрную пушистую кошку по имени Гали. Идо оказался совершенно не приспособлен к вольной жизни, и потому дела у него идут не слишком хорошо: не найдя себе работы, он пошёл в охотники за головами. В конце концов, охотник из него получился довольно посредственный. Девушка, с которой живёт Идо, постоянно ворчит и считает его дармоедом и неудачником.
  — друг Идо, когда-то спасённый им от смерти. Бывший кибер-ветеринар и завсегдатай бара «Канзас». Любит выпить, часто прикладывается к бутылке, которую постоянно носит с собой.
  — глава GIB, предложивший Гали стать агентом. Долгое время лично выполнял обязанности оператора Гали, на его пульте находилась кнопка, нажатием которой он мог в случае непослушания ввергнуть Гали в болевой шок. С помощью монитора он следил за всем, что видит и слышит Гали, а также получал информацию с беспилотного летательного аппарата поддержки «Gabriel», управляемого с того же пульта.

Персонажи Holly Night 
 кошка Гали — кошка Идо, которую он взял с собой, когда бежал из Салема. Чёрная и с бубенчиком на шее.
 Дана — девушка, у которой живёт Идо. Практически постоянно им недовольна, называет его дармоедом и неудачником, но не прогоняет.
 Карол — девушка, спасённая Идо от преступника и потерявшая от пережитого шока память.
 Гаусс — кибер-доктор и владелец клиники по починке киборгов. Знакомый Гондзу, которому был рекомендован Идо.
 Дэнкинто — бывший гражданин Салема, теперь открыл клинику по замене кибернетических конечностей на живые путём клонирования. Эта клиника пользуется большим успехом у женщин, желающих вернуть себе человеческое тело.

Персонажи Supersonic Fingers 
 «Сверхзвуковые пальцы» — особо опасный преступник. Киборг, имеющий запрещённый стреляющий имплантат под названием «Сверхзвуковые пальцы». Ему удалось ускользнуть от внимания Фабрик, тщательно следящих за запретом на огнестрельное оружие. Более того, в числе прочих он убил нескольких охотников за головами, тем самым совершив преступление «категории A»  и опять остался неопознанным. Тем не менее, Фабрики назначили награду в 600 000 за голову того неизвестного преступника.
 «Нос» — частный детектив, взявшийся расследовать покушение на Гали.
 Валром — информант, также исследует покушение на Гали.

Персонажи Homecoming 
 Охранник Поезда № 54 — наёмный охранник поезда, принадлежащего Салему. Как и все наёмники на поезде, имеет право носить огнестрельное оружие, а на его бронежилете чуть ниже шеи прикреплена взрывчатка на случай попытки сбежать с оружием.
  № 50 — робот с нечеловеческим телом и с живым человеческим мозгом, у которого подавлено сознание. Принадлежит Салему и официально представляет его внизу. В результате сбоя (из-за случайной пули при нападении на поезд), к нему частично вернулось человеческое сознание.

Персонажи Bashaku Ondo 
 Главный редактор — главный редактор «Screwhead Times»
 Герипери — старый чудаковатый киборг живущий со своей собакой по кличке Чавез, в лачуге возле речки, неподалёку от Фермы № 3, и варящий суп из насекомых, который он называет «супер-питательным». Не рассказывает о своём прошлом, но мастерски владеет фотокамерой и умеет чинит фототехнику. Кроме того в прошлом служил в Армии Bar Jack.
 Акинз(Eakins) — начальник одной из Ферм принадлежащей Салему. Ведущий двойную жизнь, в одной из которых он законопослушный начальник Фермы № 3, полностью подчиняющийся роботам официально представляющим Салем, а в другой разбойничает на большой дороге во главе небольшой банды, состоящей из нескольких жителей Фермы считающих, что нет ничего плохого в том чтобы грабить чужаков. Свои поступки любит оправдывать тем, что разбойничает во имя блага и процветания своей Фермы (умалчивая о своей доле добычи), и этим же оправдывает смерти и убийства. В связи со своей двойной жизнью, отнюдь не похож на обычных бандитов, которые стараются выглядеть пострашнее и погрознее, а выглядит в соответствии со своей основной официальной жизнью — как радушный улыбчивый менеджер, с привычкой вести себя так будто пытается что-то продать.

Сюжет и список томов 
Поскольку Gunnm: Gaiden состоит из сюжетных ответвлений Gunnm, каждая история связана связана с другими через сюжет основной манги.

Примечания

Ссылки 

 фотографии куклы Гали

Gunnm
Манга 1997 года